Newaukum

Name folgender Orte und Flüsse in Washington:
 Newaukum (Washington)
 Newaukum Creek, (Washington)
 Newaukum River, (Washington)